Joao Rojas puede referirse a:

Joao Rojas (1989-), futbolista ecuatoriano de São Paulo de Brasil.

Joao Joshimar Rojas (1997-), futbolista ecuatoriano de  Emelec.